La temporada 1970-71 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la decimotercera edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. 

El Daugava Riga ganó su undécimo título, el octavo consecutivo. El Clermont Université fue el primer equipo de Europa Occidental en llegar a la final, tras eliminar en las semifinales al anterior subcampeón, el Wisla Cracovia.

Resultados

1ª Ronda
 (51-55, 54-32) Clermont Université 105-87 MTK Budapest
 (106-37, 118-37) AMJV Amsterdam 138-74 All-Black Edimburgo 
 (66-65, 79-57) Firestone Viena 145-122 Göttingen 05
 El CREF|CREFF Madrid se clasificó por incomparecencia del Kolejliler Ankara
 (93-40, 77-71) Geas Sesto 180-111 Hellas Gante

2ª Ronda
 (43-43, 70-60) Clermont Université 113-103 AMJV Ámsterdam
 (74-49, 84-49) Slavia Praga 158-98 Firestone Viena
 (71-44, 73-37) Wisla Cracovia 144-81 CREF|CREFF Madrid
 (61-59, 72-62) Akademik Sofia 133-121 Politehnica Bucarest 
 (67-52, 57-68) Geas Sesto 124-120 Vojvodina Novi Sad

Fase de grupos

Grupo A
 (4 - 0 - 0, 295-199) 1. Daugava Riga (64-52 71-54 vs. Clermont — 79-40 81-53 vs. Slavia)
 (1 - 1 - 2, 225-251) 2. Clermont Université (72-72 47-44 vs. Slavia)
 (0 - 1 - 3, 209-279) 3. Slavia Praga

Grupo B
 (4 - 0 - 0, 240-207) 1. Wisla Cracovia (70-59 64-59 al Akademik — 45-38 61-51 al Geas)
 (2 - 0 - 2, 242-230) 2. Akademik Sofia (72-47 52-49 al Geas)
 (0 - 0 - 4, 185-230) 3. Geas Sesto

Semifinales
 (68-60 71-42) Daugava Riga 139-102 Akademik Sofia
 (57-55 77-45) Clermont Université 134-100 Wisla Cracovia

Final
 (72-59, 62-56) Daugava Riga 134-115 Clermont Université

Clasificación
  Daugava Riga

  Clermont Université

  Akademik Sofia
  Wisla Cracovia

  Geas Sesto
  Slavia Praga

  AMJV Amsterdam
  Firestone Viena
  CREFF Madrid
  Politehnica Bucarest
  Vojvodina Novi Sad

  All-Black Edimburgo
  MTK Budapest
  Göttingen 05
  Hellas Gante

Referencias

Baloncesto en 1970
Baloncesto en 1971
Euroliga Femenina